Авіакомпанії Литви — авіаційні підприємства, що зареєстровані в Литві.

Див. також 
 Аеропорти Литви

Примітки

Посилання